

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Питтак назначен главнокомандующим в Сигеанской войне.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 В 1 луне луский гун-цзы Суй отправился в Ци за невестой для князя. В 3 луне Суй, княгиня и невеста Цзян прибыли из Ци в Лу.
 Летом посол Цзисунь Син-фу поехал в Ци, чтобы отдать дары и договориться о съезде. Князья Лу и Ци встретились в Пинь-чжоу (городок в Ци), луский посол гун-цзы Суй поехал в Ци.
 Летом цзиньский сановник Сюй Цзя-фу изгнан из Цзинь в Вэй.
 В 6 луне цисцы присоединили поля к западу от реки Цзи, ранее принадлежавшие Лу.
 Осенью чжуский князь прибыл на аудиенцию к лускому гуну.
 Осенью войска чуского царя и Чжэн напали на Чэнь, а затем на Сун, чтобы разрушить их приверженности к Цзинь. Чусцы захватили у Сун 500 колесниц.
 Осенью цзиньский полководец Чжао Дунь двинулся на помощь Чэнь, соединился с войсками князей Сун, Чэнь, Вэй и Цао в Фэй-линь и напал на Чжэн, его поддержали союзники.
 Зимой цзиньцы и сунцы воевали с Чжэн. Цзиньский полководец Чжао Чуань с отрядом вторгся в Чун (город в Цинь). Союзники задержали цзиньского полководца Се Яна, и цзиньцы вернулись.

См. также

Примечания